

Чарниляс — село в гміні Скурч Староґардського повіту Поморського воєводства
 Чарниляс — село в гміні Пшиґодзіце Островського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Чарни-Ляс